Santa Maria della Neve ima više značenja:
 Santa Maria della Neve, Teramo
 Santa Maria della Neve, Terni